Rent allmänt betecknar fraktion (från latin fractio, "brytning") en del av en helhet. Speciellt kan avses:

 Fraktion (organisation) – en särgrupp förenad av en gemensam ståndpunkt inom en organisation
 Fraktionsdestillation – en destillationsmetod som kan användas för att separera en blandning av många ämnen med liknande kokpunkter
 Fraktion (kemi) – olika delprodukter efter en separation
 Fraktion (återvinning) – uppdelning av sopor beroende på material, se återvinning 
 Fraktion (matematik) – ett uttryck, , som beskriver förhållandet mellan talet N och talet T
 Kornfraktion – uppdelning av jordarter i olika kornstorlekar, se jordart

Referenser
 Fraktion i SAOB.